Metropolitan State Hospital ist der Name folgender Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten:

 Metropolitan State Hospital (Kalifornien) in Norwalk, Los Angeles County
 Metropolitan State Hospital (Massachusetts) im  Middlesex County, NRHP-Nr. 93001482